Фульнек () — город в Моравскосилезском крае Чехии, в 30 км от Опавы.

Территория 68,46 км².

Первое упоминание города в 1293 году.

Достопримечательности 
 Фульнекский замок (XVI век)
 Церковь Пресвятой Троицы

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фульнек